Miraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Miraí (ort), Minas Gerais, 
 Miraí (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar